

Каракол — село, Самарський район, Східноказахстанська область
 Каракол — село, Урджарський район, Абайська область

Каракол — місто, Іссик-Кульська область

Див. також 
 Караколь
 Каракуль